Караблин — фамилия.

Известные представители 
 Караблин, Александр Андреевич (род. 1953) — мастер спорта СССР международного класса (хоккей с мячом).
 Караблин, Андрей — российский художник.
 Караблин, Руслан — американский дизайнер.